Phalaenopsis Pinocchio — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан путём скрещивания Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana (впоследствии включён в синонимию Phal. amabilis), Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis schilleriana и  Phalaenopsis stuartiana.

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Pinocchio